Enugu (ciutat), capital de l'Estat d'Enugu i de la regió cultural d'Igboland, al sud-est de Nigèria 
 Enugu Rangers International FC, club de futbol nigerià de la ciutat d'Enugu 
 Estat d'Enugu, estat més gran del sud-est de Nigèria, a Igboland amb capital a la ciutat d'Enugu